Шевань:

 Шевань — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент коммуны — Алье. 
 Шевань — кантон во Франции, находится в регионе Овернь, департамент Алье.